Lasse (Maine-et-Loire)
 Lasse (Pyrénées-Atlantiques)
Voornaam
 Lasse (voornaam), Finse jongensnaam